Abaeté Linhas Aéreas, código OACI ABJ;
 Aeropuerto Port Bouet, código IATA ABJ;
 idioma bea, código ISO 639-3 ABJ.

Siglas